Джо́зеф Га́рри Хэ́мптон (; 21 апреля 1885 — 15 марта 1963) — английский футболист, нападающий. Занимает второе место в списке бомбардиров бирмингемской «Астон Виллы» за всю историю (после Билли Уокера),  а также является лучшим бомбардиром «Астон Виллы» в чемпионате Англии.

Клубная карьера 
Наибольшую славу Гарри Хэмптон получил, выступая за «Астон Виллу» с 1904 по 1920 годы. В 1905 году помог своему клубу выиграть Кубок Англии, забив два гола в финальном матче с «Ньюкаслом». В 1912 году в матче Первого дивизиона против «Шеффилд Уэнсдей» забил пять голов. В сезоне 1911/12 стал лучшим бомбардиром английского чемпионата.

В Первую мировую войну Хэмптон в рядах британской армии принял участие в боевых действиях, в том числе в битве на Сомме. По некоторым данным, он подвергся действию боевого газа.

После окончания войны он вернулся в «Астон Виллу», но не смог выйти на прежний уровень, и в 1920 году перешёл в «Бирмингем Сити». Всего он провёл за «Астон Виллу» 375 матчей, в которых забил 242 гола.

В сезоне 1920/21 Хэмптон забил за «Бирмингем» 16 голов, чем помог клубу выиграть Второй дивизион.

После завершения карьеры игрока Хэмптон работал на тренерских должностях в «Престоне» и «Бирмингем Сити». Впоследствии организовал свой бизнес в сфере кейтеринга в городе Рил, где и умер в 1963 году.

Карьера в сборной 
С 1913 по 1914 Хэмптон провёл 4 матча за сборную Англии, в которых забил 2 гола.

Матчи за сборную 
Голы (результаты) сборной Англии указаны первыми

Достижения

Командные достижения 
 «Астон Вилла»
 Обладатель Кубка Англии (2): 1905, 1913
 Чемпион Первого дивизиона: 1909/10
 Итого: 3 трофея

 «Бирмингем Сити»
 Победитель Второго дивизиона: 1920/21

Личные достижения 
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Футбольной лиги: 1912
 Рекордсмен «Астон Виллы» по количеству голов в лиге: 215 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Ньюпорт Каунти»
Тренерский штаб ФК «Бирмингем Сити»